Kable peut se référer à :

Patronyme 
  (1963-), tireur sportif fijien ;
  (1763-1846), ancien condamné britannique devenu homme d'affaires en Australie.

Toponymie 
 , édifice construit en 1873 enregistré au Registre national des lieux historiques des États-Unis ;
 , communauté non-incorporée du comté de Jefferson, en Virginie-Occidentale.

Sports 
 , prix annuel en course automobile.

Autres 
 , affaire judiciaire en Haute Cour d'Australie ;
 Kable, nom du personnage principal du film Ultimate Game.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme